Herslev Kirke henviser til flere artikler:
 Herslev Kirke (Fredericia Kommune) – Kirke i Fredericia Kommune og i Fredericia Provsti
 Herslev Kirke (Lejre Kommune) – Kirke i Lejre Kommune og i Lejre Provsti